La Srpska Liga 1997-1998 è stata la 6ª edizione della terza divisione (quest'anno al quarto livello) di calcio per squadre serbe della Repubblica Federale di Jugoslavia.

Voivodina 

 ČSK Pivara (Čelarevo)        83
 Vrbas                        67
 Cement (Beočin)              59
 Kabel (Novi Sad)             56
 Bačka (Bačka Palanka)        50
 Radnički (Vršac)             50
 Elan (Srbobran)              50
 Radnički (Nova Pazova)       50
 Begej (Žitište)              49
 Sutjeska (Bačko Dobro Polje) 49
 Srem (Sremska Mitrovica)     48
 Radnički (Sombor)            48
 Mladost Uni. luks (Lukićevo) 48
 Sloven (Ruma)                47
 Radnički (Šid)               43
 Crvenka                      26
 Radnički (Zrenjanin)         23
 Inđija                       22

 ČSK Čelarevo e Vrbas promossi in Druga liga SR Jugoslavije 1998-1999
 Radnički Šid, Crvenka, Radnički Zrenjanin e Inđija retrocedono nelle Zonske lige

Belgrado 
 Kolubara (vincitore)

Danubio 
 Železničar Lajkovac (vincitore)

Moravia 
 Bane (vincitore)

Niš 
 Niška Banja (vincitore)
 Crvena Zvezda Gnjilane (?)

Timok 
 Jedinstvo Paraćin (vincitore)

Montenegro 
 Zeta Golubovci (vincitore)
 Lovćen (2º classificato)

Note

Voci correlate 
Prva liga SR Jugoslavije 1997-1998
Druga liga SR Jugoslavije 1997-1998
Kup Jugoslavije 1997-1998

Collegamenti esterni 
 Le stagioni 1991-2000 su fsgzrenjanin.com

Calcio nel 1997
Calcio nel 1998
1997